Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Kurczewski – polski socjolog, poseł na Sejm
 Jan Kurczewski – rzymskokatolicki ksiądz
 Jerzy Kurczewski (strona ujednoznaczniająca)
 Mieczysław Kurczewski – polski oficer dyplomacji wojskowej i wywiadu
 Paweł Kurczewski – polski zapaśnik